

Cinema
In the Dark – cortometraggio del 1915 diretto da Joseph Kaufman
In the Dark – film del 1918 diretto da Al Christie
In the Dark – film TV del 2003 diretto da Leonard Farlinger

Letteratura 
 In the Dark – romanzo di Mark Billingham del 2008

Musica 
 In the Dark – album dei Toots & the Maytals del 1976
 In the Dark – singolo di Bily Squier del 1981
 In the Dark – album dei Grateful Dead del 1987
 In the Dark  – singolo di Tiësto feat. Christian Burns del 2007
 In the Dark – singolo di Dev del 2011, dall'album The Night the Sun Came Up
 In the Dark – singolo di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants del 2022, dall'edizione deluxe dell'album Exotica

Televisione 
In the Dark – miniserie televisiva britannica del 2017
In the Dark – serie televisiva statunitense del 2019
 L'anello di Amarra (In the Dark) – episodio della prima stagione di Angel
 Nell'oscurità (In the Dark) – episodio della quarta stagione di NCIS - Unità anticrimine
 Nel tunnel (In the Dark) – episodio della quarta stagione di Law & Order: Criminal Intent
 Oscurità (In the Dark) – episodio della seconda stagione di True Calling